caddy – pomocnik golfisty
 caddy – potoczna nazwa Cadborosaurus willsi
 Volkswagen Caddy − samochód dostawczo-osobowy